Серге́й Анато́льевич Серге́ев:
 Сергеев, Сергей Анатольевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Сергеев, Сергей Анатольевич (род. 1982) — российский актёр театра и кино.